Rilly puede hacer referencia a:

 Rilly, antiguo municipio de Aube, hoy integrada en Rilly-Sainte-Syre.

 Rilly-la-Montagne
 Rilly-Sainte-Syre
 Rilly-sur-Aisne
 Rilly-sur-Loire
 Rilly-sur-Vienne